Vladímir Ivánov puede referirse a las siguientes personas: 
 Vladímir Ivánovich Ivánov (1893-1938), político soviético.
 Vladímir Aleksándrovich Ivánov (n. 1987), deportista ruso.
 Vladímir Ivánov (n. 1983), deportista ucraniano.